Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Sue Barker 6-2, 6-3.

Teste di serie 
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Sue Barker (finale)
 Kerry Reid (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1977